|}
Die Bahnstrecke Sassari–Alghero ist eine schmalspurige Nebenbahn auf Sardinien, die heute von den Ferrovie della Sardegna (FdS) betrieben wird.

Geschichte 
Am 1. März 1889 konnte die Società italiana per le Strade Ferrate Secondarie della Sardegna (SFSS) den Eisenbahnverkehr zwischen Sassari und Alghero eröffnen. Als die SFSS in wirtschaftliche Schwierigkeiten kamen und 1921 aufgelöst wurden, übernahmen die Ferrovie Complementari della Sardegna (FCS) den Verkehr. Schon wenige Jahre später, im Jahr 1933, übernahmen die neugegründeten Strade Ferrate Sarde (SFS) die Eisenbahnstrecke, die über Olmedo und Molafa führt. 1971 gelangten die SFS unter staatliche Zwangsverwaltung. Aus den SFS gingen 1989 durch Fusion die FdS hervor.

Bis 1988 wurde die Bahnstrecke zum damaligen Endpunkt Alghero Porto (Hafen) betrieben. Dieser fünf Kilometer lange Abschnitt ist jedoch inzwischen stillgelegt.

Literatur 
 Elettrio Corda: Le contrastate vaporiere – 1864/1984: 120 anni di vicende delle strade ferrate sarde: dalle reali alle secondarie, dalle complementari alle statali, Verlag Chiarella

Weblinks 

 Aktueller Fahrplan (PDF-Datei, ; 333 kB)
 Bilder bei www.photorail.com

Bahnstrecke in Sardinien